Ch’ih-ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chixi (ort), Fujian, 
 Chi Xi, vattendrag, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar